L'edizione 2005 della CONCACAF Champions' Cup vide la vittoria del Saprissa.

Quarti di finale

Deportivo Saprissa vince 2-1 ai tempi supplementari.

Monterrey vince 2-1 tot.

D.C. United vince 4-2 tot.

UNAM Pumas vince 3-2 tot.

Semifinali

Deportivo Saprissa vince 5-3 ai rigori dopo pareggio 3-3 tot.

UNAM Pumas vince 6-1 tot.

Finale

Andata

Ritorno

Deportivo Saprissa vince la 2005 CONCACAF Champions' Cup 3-2 tot,si qualifica al Mondiale per Club 2005.

Classifica marcatori

CONCACAF Champions' Cup